N60 peut désigner :
 Dysplasies mammaires bénignes (mastopathie fibrokystique), d’après la Classification internationale des maladies ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres